Аристома́х ():
 Аристомах — легендарный царь Дориды (XII век до н. э.)
 Аристомах — тиран Аргоса и стратег Ахейского союза (III в. до н. э.)